Saraceni bezeichnet:

 in der Antike den arabischen Volksstamm der Sarazenen

Saraceni ist der Familienname folgender Personen:
 Adelaide Saraceni (1895–1995), argentinische Sopranistin
 Carlo Saraceni (1570–1620), italienischer Maler
 Enrico Saraceni (* 1964), italienischer Sportler
 Eugenio Saraceni, Geburtsname von Gene Sarazen (1902–1999), US-amerikanischer Golfspieler
 Fausto Saraceni, italienischer Filmschaffender
 Fernando Saraceni (1891–1956), italienischer Fußballspieler
 Giovanni Michele Saraceni (1498–1568), römisch-katholischer Kardinal
 Julio Saraceni (1912–1998), argentinischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Saracen
 Saraceno